Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1986 () проходил с 16 по 22 марта 1986 в городе  (провинция Новая Шотландия, Канада) только для мужских команд.

В чемпионате принимали участие 10 команд.

Чемпионами стала (3-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место сборную ФРГ.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейки 
За выход в плей-офф с 3-го места

За выход в плей-офф с 4-го места

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Канаде в 1986 году
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спортивные соревнования в Новой Шотландии